Приваловские миллионы:

 «Приваловские миллионы» — роман Д. Н. Мамина-Сибиряка, написанный в 1883 году.
 «Приваловские миллионы» — русский 1915 года двухсерийный художественный фильм по мотивам одноимённого романа Д. Н. Мамина-Сибиряка, режиссёр В. Гардин.
 «Приваловские миллионы» — советский 1972 года двухсерийный художественный фильм по мотивам произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка, режиссёр Я. Лапшин.
  — германо-болгарский 1982 года шестисерийный телевизионный художественный фильм по мотивам произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка, режиссёры Дитхард Кланте и Николай Попов.